Qeqertarsuaq bezeichnet:
 Qeqertarsuaq (Godhavn), Stadt im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Paamiut) (Storøen), Ort im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertarsuaq (Qaanaaq), Ort im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Qaarajuttoq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Tasiusaarsuk), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Tasiusaq, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Ammassalik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Amitsuarsuk), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Ataneq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, bei Iginniarfik, östlich), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, bei Iginniarfik, westlich), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Ikorfat), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Innalik), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Kangeq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Maniitsunnguaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Nassuttooq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Qunneq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Simiugaq) (auch Qeqertarsuaq Killeq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Ammassivik), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Ikeq, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Kangaamiut Kangerluarsuat) (auch Qeqertarsua), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, bei Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Sermersuut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Aluk Tunorleq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Illukasiip Tunua), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Qussassat Tunuat), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Imartuneq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Imartuninnguaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, bei Kangeq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, bei Kangerluarsoruseq) (Fugleø), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Kigutilik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Meqquitsup Kilua), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Natsilik Ilorleq) (auch Qeqertaq Pinnersoq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Nuup Kangerlua) (Hundeø), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Qilanngaarsuit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Qunnilik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Saneraata Timaa), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Tasiusaq, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Uummannap Sullua) (Storø), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Nerutusoq) (Nordre Storø), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Simpson Passage) (Storø), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Bylot Sund) (Wolstenholme Ø), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Murchison Sund), (Herbert Ø), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Sverdrup Gletsjer), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Aniaaq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Qaarsuarsuk), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertarsuaq, Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland, siehe Diskoinsel
 Qeqertarsuaq (Insel, Kangerluarsuk Tulleq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Kangerluarsuk Ungalleq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Uummannaarsuk), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Akinnaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Amitsorsuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Amitsup Ilua), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Aqajarua), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Eqalugaarsuit Sulluat), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Ikeq, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Innaarsuit), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Inussulissuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, bei Kullorsuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Mattaangasut), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Nutaarmiut), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Nuussuup Kangia), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Sullua, nördlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Sullua, südlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Tuttoqqortooq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Ukkusissat Sulluat), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Uummannap Tunuani Iterlassuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, bei Ikerasak), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Karrat Fjord) (auch Nuugaatsiaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Nuussuaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertarsuaq (Insel, Qinngusaaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland